Федор Никитович Клименко (? — ?, Херсонская область) — советский государственный деятель, передовик сельского хозяйства, председатель Нижнесерогозского и Генического райисполкомов. Член ЦК КП(б)У в июне 1938 — январе 1949 г. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Биография 
Член ВКП(б) с 1926 года.

В середине 1930-х годов — председатель колхоза имени Сталина села Ровно Генического района Днепропетровской (теперь — Херсонской области. Затем работал председателем исполнительного комитета Нижнесерогозского районного совета депутатов трудящихся Запорожской области.

В 1940—1941 годах — председатель исполнительного комитета Генического районного совета депутатов трудящихся Запорожской области.

Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Средней Азии, где работал директором небольшого завода.

С 1944 года — вновь председатель исполнительного комитета Генического районного совета депутатов трудящихся Херсонской области.

Затем — на ответственной хозяйственной работе.

Автор книги «В борьбе за передовой колхоз: Опыт зернового колхоза имени Сталина Запорожской области Генического района» — Москва, 1939.

Награды 
 орден Ленина (7.02.1939)
 орден Отечественной войны 1-й ст. (1.02.1945)
 орден Трудового Красного Знамени (23.01.1948)
 медали

Источники 
  
 

Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Члены КПСС